

Ардон — муніципалітет в Іспанії

Ардон — населений пункт Брянської області
 Ардон — місто, районний центр Північної Осетії
 Ардон — річка

Ардон — муніципалітет у департаменті Жура, Франція
 Ардон — муніципалітет у департаменті Луаре, Франція

Ардон — громада в кантоні Вале

Інше 
 Ардон Яшарі — швейцарський футболіст